Кахрамонов — узбекская фамилия. Производная от имени Кахрамон.

 Кахрамонов, Фанат Дильшодович (узб. Fanat Dilshodovich Qahramonov) — узбекский боксёр, выступал на летних Олимпийских играх 2020 года.
 Кахрамонов, Саид-Йокуб (14 ноября 1995) — узбекский боец смешанных единоборств.